Alexander Brodie ist der Name folgender Personen:

*Alexander Brodie, Lord Brodie (1617–1680), schottischer Adliger und Politiker
 Alexander Brodie of Lethen (1672) († 1672), schottischer Adliger und Politiker
 Alexander Brodie of Brodie (1697–1754), schottischer Politiker, Lord Lyon King of Arms
 Alexander Brodie of Lethen (1770) († 1770), schottischer Politiker
 Alexander Brodie (Politiker) (1748–1812), schottischer Politiker
 Alexander Oswald Brodie (1849–1918), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 John Alexander Brodie (1858–1934), britischer Ingenieur